200 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVII Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Eliminacje odbyły się 26 sierpnia, dogrywka 27 sierpnia, podczas gdy półfinały miały miejsce 29 sierpnia, a finał 30 sierpnia 1960 roku.

Mistrzem olimpijskim został Amerykanin Bill Mulliken, który uzyskał czas 2:37,4 i o 0,6 s wyprzedził Japończyka Yoshihiko Ōsakiego (2:38,0). Brązowy medal zdobył Holandii Wieger Mensonides (2:39,7). Andrzej Kłopotowski z czasem 2:41,2 zajął siódme miejsce i stał się jednocześnie pierwszym Polakiem, który uczestniczył w finale olimpijskim w pływaniu.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Dogrywka (swim-off)

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

M